Håkan Holmberg är namnet på flera svenska personer:

 Håkan Holmberg, filmfotograf
 Håkan Holmberg, politiker och journalist